Ufuk Özbek (Castrop-Rauxel, 1992. szeptember 1. –) német-török labdarúgó, a Borussia Dortmund II középpályása. Bátyja, Barış Özbek szintén középpályás.

Jegyzetek

További információk 
 
 

1990-ben született személyek
Török származású németek
Török labdarúgók
Az 1. FC Saarbrücken labdarúgói
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek